Ruine Helfenstein bezeichnet

Burg Helfenstein (Geislingen an der Steige) Burgruine in Baden-Württemberg (Deutschland)
Ruine Helfenstein (Festihubel), abgegangene Höhenburg im Kanton Bern (Schweiz)